Classe Essex – classe di portaerei
Classe Essex – classe di vascelli del XVIII secolo